Kilia – główne ramię delty Dunaju
 Kilia – miasto na Ukrainie
 Kilia – imię żeńskie